

События 
 Консулы императоры Грациан (V раз) и Феодосий I.
 Император Феодосий I тяжело заболел и принял крещение от православного епископа Асхолия.
 27 Февраля — императоры Феодосий I, Грациан и Валентиниан II издали Эдикт, в котором истинным христианством признавалось только учение, признанное Никейским собором. Все прочие христианские учения объявлялись ересями и им запрещалось называться церквами. Про другие религии в эдикте ничего не было сказано, но фактически христианство стало теперь государственной религией.  
Готы вновь вторглись в Фессалию, Эпир, Ахайю и Паннонию и разорили их. 
 Осень — Битва при Фессалониках (380) — Феодосий терпит поражение от вестготов Фритигерна. 
 Грациан заключил с готами мир, послав дары и продовольствие.
 Атанарих становится королём вестготов после смерти Фритигерна.
 Атанарих изгнан вестготами и с почётом принят Феодосием.
 380—385 — Патриарх Александрии Тимофей I.
 24 ноября — Прибытие императора Феодосия в Константинополь.
 26 ноября — Демофил, архиепископ Константинопольский и его сторонники изгнаны из храмов.
 В Хирте (Восточная Аравия) правит Ампулькайс, первый из арабской царской династии Лахмидов.
 27 ноября 380 года — 381 год — Патриарх Константинополя Григорий Назианзин.
 380—414 (375—413) — Царь Магадхи Чандрагупта II Викрамадитья. Внук Чандрагупты I. Подчинение шакских царьков в Западной Индии и захват большей части Пенджаба.
 Основание военной школы в Цинь.

Скончались 
 Святая Макрина — христианская святая, сестра святителей Василия Великого и Григория Нисского.

См. также